Кириккуди́цький сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Степногорської міської адміністрації Акмолинської області Казахстану. Адміністративний центр та єдиний населений пункт — село Кириккудик.

Населення — 567 осіб (2009; 888 в 1999, 1365 у 1989).

Станом на 1989 рік існувала Черняховська сільська рада (села Баскудик, Черняховське), станом на 1999 рік — Черняковський сільський округ. До 2013 року округ перебував у складі Аккольського району, після передачі змінив назву..

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Степногорської міської адміністрації